Шахбазя́н () — армянская фамилия, этимология связана с именем Шахбаз. Известные носители:

 Шахбазян, Аветик Корюнович (1952—2014) — советский и российский биофизик, эмбриогенетик.
 Шахбазян, Артюш Вардгесович (род. 1961) — армянский депутат.
 Шахбазян, Гагик Мкртичевич (род. 1955) — армянский политик и дипломат.
 Шахбазян, Гайк Хачатурович (1896—1982) — советский ученый-гигиенист, профессор, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР (с 1957 года).
 Шахбазян, Рафаэль Тадевосович (род. 1930) — армянский политический и хозяйственный деятель.
 Шахбазян, Сурен Вардкесович (1923—1989) — советский кинооператор и режиссёр.
 Шахбазян, Эдмен (род. 1997) — армяно-американский боец смешанных боевых искусств, выступающий в среднем весе в UFC.